

Geografia

Austria 
 Grünau – frazione di Hofstetten-Grünau, comune nel distretto di Sankt Pölten-Land (Bassa Austria)
 Grünau – frazione di Windigsteig, comune nel distretto di Waidhofen an der Thaya (Bassa Austria)
 Grünau an der Laßnitz – frazione di Groß Sankt Florian, comune nel distretto di Deutschlandsberg (Stiria)
 Grünau im Almtal – comune nel distretto di Gmunden (Alta Austria)
 Hofstetten-Grünau – comune nel distretto di Sankt Pölten-Land (Bassa Austria)

Germania 
 Grünau – quartiere di Berlino nel distretto di Treptow-Köpenick
 Grünau – frazione di Großolbersdorf, comune nel circondario dei Monti Metalliferi (Sassonia)
 Grünau – frazione di Leutenberg, città nel circondario di Saalfeld-Rudolstadt (Turingia)
 Grünau – quartiere di Lipsia, città extracircondariale (Sassonia)

Namibia 
 Grünau – località nel distretto di Karasburg (Karas)

Polonia 
 Grünau – antico nome tedesco di Pieczonki, frazione del comune di Giżycko nel distretto di Giżycko (Varmia-Masuria)